Olimpiodoro es el nombre de varias personalidades romanas:

 Olimpiodoro de Tebas, historiador del ;
 Olimpiodoro el Joven, filósofo neoplatónico y astrólogo del , último director pagano de la Escuela de Alejandría;
 Olimpiodoro el Viejo, filósofo peripatético del , profesor de Proclo.